Die Košice Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Juni 2013 in Košice stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 8. und 9. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 19 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Carlos Gómez Herrera
 Wolodymyr Uschylowskyj
 Damir Džumhur
 Maximilian Neuchrist

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel (PDF; 55 kB) auf der ATP-Homepage
 Turnierplan Doppel (PDF; 50 kB) auf der ATP-Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation (PDF; 55 kB) auf der ATP-Homepage

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Košice